Вангази

 Вангази (посёлок)
 Вангази (ручей)